Еверест або Джомолунгма — найвища вершина земної кулі

 Еверест (2015) — британсько-американський біографічний трилер режисера Балтасара Кормакура
 Джордж Еверест — валлійський географ
 Ford Everest — середньорозмірний рамний позашляховик виробництва Ford Motor Company